Балабанов, Юрий:

 Балабанов, Юрий Севастьянович (1937—2016) — советский и российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР и Российской Федерации в Центральноафриканской Республике.
 Балабанов, Юрий Анатольевич (1963—2006) — советский и белорусский гимнаст, чемпион СССР (1983—1985), чемпион мира (1985).